Croydon, barri al sud de Londres, Anglaterra.
 Croydon (districte), districte del sud de Londres, Regne Unit.
 Croydon (Nova Hampshire), població dels Estats Units a l'estat de Nova Hampshire.
 Croydon (Utah), població dels Estats Units.